

Lokalizacje

w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Cornell – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Cornell – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Cornell (ang. Cornell Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Delta
 Cornell (ang. Cornell Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass

Pozostałe lokalizacje 
 (8250) Cornell – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Postacie

noszące imię Cornell 
 Cornell Capa – amerykański fotoreporter
 Cornell Glen – piłkarz podchodzący z Trynidadu i Tobago
 Cornell H. Fleischer – amerykański historyk
 Cornell Haynes Jr – amerykański raper oraz aktor
 Cornel Wilde – amerykański aktor i reżyser
 Jill Cornell Tarter – amerykańska astronom

noszące nazwisko Cornell 
 Chris Cornell – amerykański muzyk, wokalista, multiinstrumentalista i autor tekstów
 Ellie Cornell – amerykańska aktorka
 Eric Cornell – amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla
 Katharine Cornell – amerykańska aktorka filmowa i teatralna
 Lydia Cornell – amerykańska aktorka
 Paul Cornell – amerykański pisarz

Pozostałe 
 Iloczyn Cornell – iloczyn czasu trwania zespołu QRS
 Cornell University – uniwersytet amerykański